Peder Thøgersen kan syfta på:

 Peder Thøgersen (biskop) (1532-1595), dansk biskop
 Peder Thøgersen (präst) (1577-1634), dansk skolman och präst